C40H56 – formula molecolare del beta-carotene
C40H56 – formula molecolare del licopene

Formule molecolari